El término sufragio puede hacer referencia a:

Sufragio, derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos.
Sufragio activo, derecho a voto.
Sufragio pasivo, derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos en los procesos electorales.
Sufragio universal, derecho a voto a toda la población adulta de un Estado, independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social.
Sufragio censitario, restringido a ciudadanía censada.
Sufragio directo, aquel en el que los votantes eligen a sus gobernantes directamente, sin trámites ni funcionarios intermedios.
Sufragio indirecto, los votantes eligen a unos representantes que, a su vez eligen al cargo público correspondiente.
Sufragio secreto, garantía del sistema electoral que impide que un tercero pueda influir en su voto o conocerlo.
Sufragio obligatorio, práctica que obliga a que los ciudadanos voten en elecciones.
Sufragio femenino, derecho a voto en las mujeres.
Sufragio masculino, derecho a voto en los hombres.
Una advocación de la Virgen María
Virgen del Sufragio, patrona de Benidorm.
Sufragio, obra buena que se aplica por las almas del purgatorio.